MacRae peut désigner :
 le clan MacRae, un clan écossais des Highlands ;
 Henry MacRae (1876-1944), un réalisateur, producteur, scénariste et acteur canadien ;
 Ian MacRae, un ancien joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Calum MacRae, un joueur de rugby à XV britannique ;
 Gordon MacRae (1921-1986), un acteur et chanteur américain ;
 Heather MacRae (1946-), une actrice et chanteuse américaine ;
 
 Meredith MacRae (1944-2000), une actrice américaine ;
 Sheila MacRae (1921-2014), une actrice américaine.

Voir aussi 
 McRae

Homonymie de patronyme